Gliemann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gliemann (1822–1871), deutscher Historien-, Genre- und Porträtmaler
 Günter Gliemann (1931–1990), deutscher Chemiker (Theoretische Chemie)
 Theodor Gliemann (1793–1828). deutsch-dänischer Kartograph